Krivokapić oder Krivokapič ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Krivokapič (* 1965), slowenischer Komponist, Tubist und Instrumentenerfinder
 Marko Krivokapić (* 1976), serbischer Handballspieler

 Radivoje Krivokapić (* 1953), jugoslawisch-serbischer Handballspieler
 Zdravko Krivokapić (* 1958), montenegrinischer Hochschullehrer, Politiker und Ministerpräsident von Montenegro